Ossowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Ossowo/Осово) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Ossowe (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Ossowe (Nowhorod-Siwerskyj)